Aedes puede referirse a:
 Aedes, género de mosquito culícido frecuente en todo el mundo. 
 Aedes aegypti, mosquito de la fiebre amarilla.
 Aedes africanus, una especie de mosquito de la familia Culicidae.
 Aedes albopictus, mosquito tigre.  
 Aedes scutellaris, mosquito vector del virus del dengue.
 Anexo:Especies de Aedes, listado de especies del mosquito del género Aedes.

 Aedes, santuario, templo o morada de un dios.